EMS
 EMS, sigla para Express Mail Service International, serviço postal expresso
Rio Ems
Prêmio EMS

Localidades

Bad Ems

Domat/Ems

Desambiguação